Mike Bryan e Lisa Raymond eram os atuais campeões, mas Mike decidiu não participar para focar no torneio de duplas masculinas. Raymond jogou ao lado de Bruno Soares.

Raymond e Soares perderam na final para Daniel Nestor e Kristina Mladenovic por 5–7, 6–2, 8–6.

Cabeças de chave
Todos os cabeças de chave avançam diretamente a segunda fase

  Bruno Soares /  Lisa Raymond (Final)
  Horia Tecău /  Sania Mirza (Quartas de final)
  Nenad Zimonjić /  Katarina Srebotnik (Semifinais)
  Max Mirnyi /  Andrea Hlaváčková (Segunda rodada)
  Alexander Peya /  Anna-Lena Grönefeld (Terceira rodada)
  Marcelo Melo /  Liezel Huber (Terceira rodada)
  Rohan Bopanna /  Zheng Jie (Quartas de final)
 ' Daniel Nestor /  Kristina Mladenovic (Campeões)

<ol start=9>
  Treat Conrad Huey /  Raquel Kops-Jones ''(Segunda rodada)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Cara Black ''(Terceira rodada)
  Marcin Matkowski /  Květa Peschke ''(Quartas de final)
  František Čermák /  Lucie Hradecká ''(Segunda rodada)
  Scott Lipsky /  Casey Dellacqua ''(Terceira rodada)
  David Marrero /  Kimiko Date-Krumm ''(Terceira rodada)
  Leander Paes /  Zheng Saisai ''(Segunda rodada)
  Ivan Dodig /  Marina Erakovic ''(Segunda rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Metade inferior

Seção 3

Seção 4

Ligações externas
 Chave de duplas mistas

D
Torneio de Wimbledon - Duplas mistas